Подлинник:
 Подлинник —  подлинный предмет, оригинал, выполняющий функцию образца для воспроизведения.
 Подлинник — оригинальный авторский текст литературного произведения (в отличие от перевода, переработки или изложения).
 Подлинник — оригинальное произведение изобразительного искусства (в отличие от репродукции, копии или подделки).
 Подлинник, в иконописи — руководство по иконографии, собрание образцов, определяющих все детали канонических изображений различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах.

Примечания